A Great Wrong Righted – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Selig Polyscope Company
A Great Wrong Righted – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
A Great Wrong Righted – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Yankee Film Company